«Вестсайдский вальс» () — американский телефильм канала CBS, основанный на театральной постановке, первое представление которой состоялось в 1987 году.

Сюжет 
Стареющая овдовевшая пианистка Маргарет общается только со своей соседкой скрипачкой Карой. В квартире Кары появляется молодая компаньонка Робин, мечтающая стать актрисой, и кардинально меняет жизнь двух подруг.

В ролях 
 Ширли Маклейн — Маргарет Мэри Элдердайс
 Лайза Миннелли — Кара Варнум
 Дженнифер Грей — Робин Уазо
 Август Шелленберг — Серж
 Хэл Уильямс — Жонно
 Эрнест Томпсон
 Кэти Бейтс

Интересные факты 
 В бродвейской версии «Вестсайдского вальса» главную роль исполнила актриса Кэтрин Хепбёрн, номинированная за эту работу на премию «Тони».

Ссылки 
 Рецензия в Los Angeles Times
 Рецензия в Variety
 Обзор в The New York Times

Фильмы-мелодрамы США